Kouara Tégui steht für:

 einen Weiler in der Gemeinde Banibangou in Niger, siehe Kouara Tégui (Banibangou)
 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Koira Tagui (Niamey)
 ein Dorf in der Gemeinde Simiri in Niger, siehe Kouara Tégui (Simiri)
 einen Weiler in der Gemeinde Tondikiwindi in Niger, siehe Kouara Tégui (Tondikiwindi)